Соломатино — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Входит в состав Богородского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Богородский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Устья — 54 км, до центра муниципального образования Богородского — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Носарево, Ермолино, Дешевиха.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Соломатино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Усть-Кубинского района